Der 4ta Copa Internacional de Tenis Total Digest 2013 war ein Tennisturnier, das vom 15. bis 21. April 2013 in Mexiko-Stadt stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 13. April bis 15. April statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler haben sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Chris Guccione
 Franko Škugor
 Christopher Díaz Figueroa
 Gianni Mina

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 50 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 43 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 46 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Mexiko-Stadt